Een Slowaakse gemeente:
Kobylnice (okres Svidník)
 Een Tsjechische gemeente:
Kobylnice (okres Brno-venkov)
Kobylnice (okres Kutná Hora)
Kobylnice (okres Mladá Boleslav)